

Cinema 
L'ultimo guerriero – film del 1984 diretto da Romolo Guerrieri
L'ultimo guerriero (The Last Riders) – film del 1992 diretto da Joseph Merhi
L'ultimo guerriero (Forest Warrior) – film del 1996 diretto da Aaron Norris
L'ultimo guerriero (Les Visiteurs en Amerique) – film del 2001 diretto da Jean-Marie Poiré

Letteratura 
L'ultimo guerriero (The Ultimate Warrior) – romanzo di Bill S. Ballinger e Robert Clouse del 1975
L'ultimo guerriero (King's Man) – romanzo di Tim Severin del 2005

Musica 
L'ultimo guerriero – album dei Rats del 1986
 L'ultimo guerriero – traccia dell'album L'imperfetto di Renato Zero del 1994

Televisione 
 L'ultimo guerriero – episodio di Dragon Ball
 L'ultimo guerriero – episodio della quarta parte di Ken il guerriero
 L'ultimo guerriero (The Ancient Warrior) – episodio della prima stagione di Kung Fu
 L'ultimo guerriero (Warriors) – episodio della sesta stagione di Walker Texas Ranger